Ricky Sinz (Ricky Giancana) (12 de Novembro de 1968) é um ator estadunidense de filmes pornográficos gays. Atualmente reside Chicago, Illinois.

Carreira 

Ricky Sinz assinou como exclusivo da a Raging Stallion Studios em 2007. Ele se identifica como um homem bissexual Em setembro de 2008, Sinz tornou-se o primeiro Lifetime Exclusive daRaging Stallion depois que seu primeiro  contrato terminou naquele mesmo ano. O novo acordo abrangia filmes, mídia impressa, e web stores, bem como o desenvolvimento de novos projetos que visam o mercado mainstream de produtos gays.  No encontro anual da Raging Stallion em 2008, a Folsom Street Fair, Sinz foi premiado comoRaging Stallion Man of the Year de 2008.

Enquanto na Raging Stallion, ele foi um diretor técnico, bem como um ator no premiado filme pornô gay Grunts que, em 2008,  ganhou três dos oito prêmios no  GayVN Awards para o filme. ”Grunts”  é aparentemente o primeiro filme pornô gay lançado em Blu-ray Disc com um orçamento recorde de produção na indústria pornô gay.

Filmes Independentes 

Ricky Sinz se aventurou fora do mainstream pornô para trabalhar ao lado do diretor da  Hornbill Films, Toby Ross, um diretor premiado com um pé no cinema independente, pornografia softcore e hardcore pornô. Ricky atuou no filme Live for Sex, Die for Love, que parece ser sua primeira experiência em um filme para o público em geral.  Esse filme procedeu à sua atuação no drama gay To The Last Man.

Ativismo 

Em 4 de dezembro de  Sinz foi indicado ao GLBT Performer of the Year no XBIZ Awards 2009, ocorrido em Hollywood, California.  Sinz vive em chicado devido aos seus trabalhos junto ao TPAN (Test Positive Aware Network), Bonaventure House, St. Judes, The Howard Brown Health Center, e o STOP AIDS project.

Prêmios
|-
! colspan="3" style="background: #ffdddd;" | Nomeações adicionais
|-background="#ffdddd"
! Ano !! Indicação !! Filme
|-align="center"
| rowspan="7" | 2009 || XBIZ Award, Ator LGBT do Ano || Vários
|-align="center"
| Grabby Awards, Melhor Ator || To The Last Man (Raging Stallion Studios)
|-align="center"
| Grabby Awards, Melhor Ator || Vários
|-align="center"
| GayVN Awards, Atuação do Ano || Vários
|-align="center"
| GayVN Awards, Melhor cena a Doiswith Max Schutler || BarBack (Raging Stallion Studios)
|-align="center"
| GayVN Awards, Melhor atuação Não Pornográfica || Hotter than Hell part 1

|-align="center"
| Cybersocket, Melhor Site Pornô || (Voting Still Open)
|-align="center"
| rowspan="6" | 2008 || XBIZ Award, Ator LBGT do Ano || Vários
|-align="center"
| XXX Review, Melhor Ator || Vários
|-align="center"
| Hard Choice Awards, Melhor Ator || Grunts (Raging Stallion Studios)
|-align="center"
| Grabby Awards, Melhor Novato || Vários
|-align="center"
| Grabby Awards, Melhor Cena a trêscom Jake Deckard & Trey Casteel ||Grunts (Raging Stallion Studios)
|-align="center"
| Grabby Awards, Melhor Cena a Doiscom Roman Ragazzi || Grunts (Raging Stallion Studios)
|-align="center"
| 2007 || XXX Review, Melhor Ativo ||

Ligações externas
 Ricky Sinz Website Warning: Explicit content (nudity)
 hole and a heartbeat studios Website Warning: Explicit content (nudity)
 Ricky Sinz live Website Warning: Explicit content (nudity)
 Ricky Sinz MySpace
 IMDB Profile (The Internet Movie Database)
  IAFD Profile (International Adult Film Database)
 AVN Media Network articles relative to Ricky Sinz

Referências 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Atores pornográficos LGBT
Atores dos Estados Unidos
Militares LGBT